Gigel:
 (Gheorghe) "Gigel" Bucur (* 1980, București), un jucător român de fotbal
 Gigel Grigore, un senator român (ales în județul Vaslui)
 Gigel Coman (* 1978), un jucător român de fotbal
 Gigel Sorinel Știrbu (* 1971), un politician român
 Gigel Valentin Calcan (* 1965), un deputat român (ales în județul Dâmbovița)

Vezi și 
 Râul Gigelu, un afluent al Râului Rece
 Gigea

Prenume românești